Camden se poate referi la:

 o zonă din Londra, vezi Camden, Londra
 un burg al Londrei Mari, vezi Camden (burg)
 Camden, o suburbie a orașului Sydney, Australia;
 Camden, oraș reședință a comitatului cu același nume din Carolina de Nord, SUA;
 Camden, oraș în statul New Jersey, SUA.

Vezi și 

 Comitatul Camden, numele dat mai multor comitate din Statele Unite ale Americii și al unuia din Australia